Příjmení McCarty nese více různých osobností:

 Jim McCarty (* 1943) – britský bubeník, zpěvák a v menší míře kytarista
 Jim McCarty (kytarista) (* 1945) – americký rockový kytarista
 Maclyn McCarty (1911–2005) – americký genetik

Podobné příjmení 
 McCarthy